Бакар може бити:

 Бакар, хемијски елемент, 

или
 Бакар (град), град у Републици Хрватској
 Бакар (брод), брод НОВЈ-а